Димитър Симеонов може да се отнася за:

 Димитър Симеонов (1882 – 1958) – български музикален деец, цигулар;
 Димитър Симеонов (1932 – 2019) – български диригент, музикант и преподавател;
 Димитър Симеонов (р. 1976) – български учен, географ;
 Димитър Симеонов (р. 1987 г.) – български футболист.

Пояснителни страници